Puceanu:
 Romica Puceanu
 Discografia Romicăi Puceanu